Grebennikow ist der Familienname folgender Personen:

 Wiktor Stepanowitsch Grebennikow (1927–2001), russischer Wissenschaftler, Biologe, Naturforscher und Entomologe
 Wladimir Alexejewitsch Grebennikow (1932–1992), russischer Eishockeyspieler